Енклава
 Етничка енклава
 Енклава (филм)

Види још 
 Српске енклаве на Косову и Метохији